Туенти Търд Сенчъри Рекърдс е вторият лейбъл на британския диджей Карл Кокс. Той е създаден през 2002 г. С издаването на сингъла "Dirty Bass" започва сътрудничеството между Карл Кокс и шведския диджей и продуцент Крисчън Смит. Следват "Don`t Deny It" с Ерик Пауъл, "Club Traxx 2" и "Space Calling" на Карл Кокс.

Вижте също 
 Карл Кокс
 Интек Рекърдс

Звукозаписни компании за електронна музика
Звукозаписни компании във Великобритания